Ez a lista Kalifornia állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Kalifornia megyéi
Közigazgatási listák